Видрак Мелітон Михайлович (1879—1927) — український правник, громадський діяч, доктор права.